Чемпионат Колумбии по футболу 1971 — 24-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители и команды, занявшие 2-е места, в финальном турнире разыграли чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Турнирная таблица

Финальный турнир

Матчи за звание чемпиона 

В финальных матчах сыграли Атлетико Насьональ и Санта-Фе, так как оба матча закончились с одинаковым счётом 0-0, был сыгран третий решающий на нейтральном поле в Боготе, в котором Санта-Фе победили со счётом 3-2 и стали чемпионами.

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1971 на RSSSF

1971
Футбол в Южной Америке в 1971 году
1971 год в Колумбии